San Román de la Cuba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Román de la Cuba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 San Román de la Cuba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar